Zitt ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Zitt (1841–1876), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Clara Hübner
 Hans Zitt (um 1905–nach 1937), deutscher Einhandsegler und Abenteurer
 Hubert Zitt (* 1963), deutscher Sachbuchautor und Dozent